Turner Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Turner Township (Michigan)
 Turner Township (Minnesota)
 Turner Township (Carter County, Oklahoma)
 Turner Township (McIntosh County, Oklahoma)
 Turner Township (South Dakota)